

Algemeen 
Mayo (volk), een inheems volk in Mexico
Mayo (taal), de taal van dat volk
Mayo (televisieserie), een Engelse televisieserie uit 2006
Mayonaise

Toponiem

Ierland 
County Mayo, een graafschap
Mayo (Ierland), een plaats
Mayo (kiesdistrict), een kiesdistrict

Peru 
 Mayo (rivier), een rivier

Verenigde Staten 
Mayo (Florida)
Mayo (Maryland)
Mayo (South Carolina)

Patroniem 
Elton Mayo, een managementwetenschapper
Iban Mayo, een Spaanse profwielrenner
Virginia Mayo, een Amerikaanse filmactrice

Zie ook 
Maillot (doorverwijspagina)